Michael Posner ist der Name folgender Personen:

* Michael Posner (Ökonom) (1931–2006), britischer Ökonom
 Michael Posner (Psychologe) (* 1936), US-amerikanischer Psychologe
 Michael Posner (Jurist) (* 1950), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Mike Posner